Central City kan bland annat syfta på

USA
 Central City, Arkansas
 Central City, Colorado
 Central City, Illinois
 Central City, Iowa
 Central City, Kentucky
 Central City, Louisiana, East Baton Rouge Parish
 Central City, New Orleans, Louisiana
 Central City, Nebraska
 Central City, Ohio
 Central City, Pennsylvania
 Central City, Phoenix
 Central City, South Dakota
 Central City, New York